Ange N'Guessan – calciatrice ivoriana
 Davy Claude Angan N'Guessan – calciatore ivoriano
 Dany N'Guessan – ex calciatore francese
 Konan N'Guessan Ghislain – calciatore ivoriano
 Pascal Affi N'Guessan – politico ivoriano
 Serge N'Guessan – calciatore ivoriano
 Rominigue Kouamé N'Guessan – calciatore maliano
 Timothey N'Guessan – pallamanista francese